K. lund Aagaard est un scientifique autodidacte spécialisé dans la recherche sur la Propolis.  

Originaire du Danemark, il a lancé entre 1967 et 1973 une série d’expériences in vivo concernant la propolis, sur plus de 16 000 scandinaves.  

Au fil du temps et des congrès sur l’apithérapie, il devint le spécialiste mondial de la propolis et coordonna la recherche internationale sur cette glu résineuse issue de la ruche. 

Humaniste et passionné d’apiculture il a réussi à mettre en lumière les preuves scientifiques qui font que la propolis soigne les abeilles mais aussi les hommes.

1967 : La découverte de la propolis 

C'est le 3 Juin 1967 que K.Lund Aagaard découvrit par intuition les propriétés antibiotiques de la propolis. Il les expérimenta tout d'abord sur lui : ce jour-là, souffrant d'une forte angine, il réduisit en poudre de la propolis qu'il avait précieusement conservé et la dilua dans de l'eau chaude.

Il fit plusieurs gargarismes, bu le reste de ce breuvage sans réfléchir davantage et alla se coucher. Le lendemain, à sa grande stupéfaction, ses maux de gorge avaient disparus.

Il s'en suivi d'autres essais sur lui-même et sur ses proches portant sur d'autres domaines d'application : les résultats furent impressionnants.

Le mystère de la propolis au grand jour 

C'est donc en 1967 que K Lund Aagaard décida de consacrer tout son temps et son énergie à l'étude de la glu résineuse. Il expérimenta les effets de la propolis au cours de cinq grandes séries de tests menés sur près de 1 600 scandinaves entre 1967 et 1974. Au fil des années, il devint l'expert mondialement reconnu en la matière. Il coordonna la recherche internationale pour la standardisation des préparations à la propolis hautement purifiée, il procéda aux mélanges de certaines propolis bien sélectionnées afin d'obtenir un taux de flavonoïdes maximum.

Toutes ces recherches lui permirent de mettre au point un produit garantissant un standard de qualité particulièrement élevé : la qualité Propoline.  K Lund Aagaard  expérimenta 8 à 10 présentations différentes selon l'usage qui doit en être fait et élabora les règles d'utilisation de la Propoline en fonction des différentes pathologies.

Il mourut en mai 1985, après avoir consacré près de 30 ans de sa vie à la propolis. Le monde entier prit congé de "Mr Propolis".

Notes et références 

Apithérapie
Apiculture
Scientifique danois du XXe siècle